Sophienthal ist eine Ortsbezeichnung:

 in Deutschland
 Sophienthal (Gudow), ein Ortsteil der Gemeinde Gudow im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Sophienthal (Letschin), ein Ortsteil der Gemeinde Letschin im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Sophienthal (Straufhain), ein Ortsteil der Gemeinde Straufhain im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Sophienthal (Weidenberg), ein Ortsteil der Gemeinde Weidenberg im Landkreis Bayreuth, Bayern

 in Dänemark
 Sophienthal, Kreis Tondern, jetzt: Sofiedal, Tinglev Sogn, Aabenraa Provsti, Nordschleswig

 in Polen
 Sophienthal, Kreis Guhrau, Schlesien, seit 1945: Zdziesławice (Jemielno), Ort im Powiat Górowski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Sophienthal, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Monetki, Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Sophienthal, Kreis Naugard, Pommern, seit 1945: Dobroszyn (Nowogard), Ort im Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern
 Sophienthal, Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945: Biała Góra (Lubawa), Ort im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Sophienthal, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Rychnowska Wola, Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Sophienthal, Kreis Rummelsburg, Pommern, ab 1945: Godziętowo, untergegangener Ort im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern
 Sophienthal, Kreis Sensburg, Ostpreußen, untergegangener Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Sophienthal, Kreis Stolp, Pommern, seit 1945: Rzuski Las, Ort im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern
 Sophienthal, Kreis Weststernberg, Brandenburg, seit 1945: Świętomierz, Ort im Powiat Średzki, Woiwodschaft Großpolen 
 Sophienthal, ehemaliges Rittergut bei Liegnitz (jetzt Legnica), siehe Ulrich Völklein („Abschied von Sophienthal“),  

 in Russland
 Sophienthal, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, ab 1946: Demjanowo (Демьяново), untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad

 in Tschechien
 Sophienthal, Kreis Waldmünchen, Sudetenland, seit 1945: Černá Řeka, Ort im Okres Domažlice, Region Plzeňský kraj

Siehe auch:
 Sophiental